Baćkowice (plaats), plaats in Polen
 Baćkowice (gemeente), gemeente in Polen